Мануэ́ль Гарси́а ():
 Гарсиа, Мануэль (1775—1832) — испанский оперный певец (тенор) и композитор.
 Гарсиа, Мануэль (1805—1906) — испанский оперный певец (бас) и медик.
 Гарсиа, Мануэль (род. 1955) — испанский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1984 года.